Ziffer steht für:

 ein Schriftzeichen zur Zahldarstellung, siehe Zahlzeichen
 verkürzt einen Ziffernwert, siehe Zahlzeichen
 eine mit einer Zahl gekennzeichnete Untergliederung in einem Gesetzes- oder Vertragstext oder bei einer musikalischen Partitur
 bestimmte Kennzahlen in der Demographie, wie z. B. Geburtenziffer
 eine Gemeinde in der Slowakei, siehe Cífer

Ziffer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Ziffer (1957–2017), deutscher Kunsthistoriker
 Benny Ziffer (* 1953), israelischer Schriftsteller
 Emmanuel Ziffer-Teschenbruck (1833–1913), österreichischer Lokalhistoriker
 Julia Ziffer (* 1975), deutsche Synchronsprecherin
 Mano Ziffer-Teschenbruck (1888–1968), österreichischer Regisseur und Erfinder
 Sándor Ziffer (1880–1962), ungarischer Maler
 Walter Ziffer (* 1927), Überlebender des Holocaust
 Wolfgang Ziffer (1940–2022), deutscher Synchronsprecher und Schauspieler

Siehe auch: